Il doppio del torneo di tennis WTA Bratislava 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Kim Clijsters e Laurence Courtois che hanno battuto in finale Ol'ga Barabanščikova e Lilia Osterloh 6-2, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Cara Black /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Květa Peschke /  Barbara Rittner (primo turno)

 Rita Grande /  Karina Habšudová (semifinali)
 Katalin Marosi /  Barbara Schwartz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Bratislava 1999